Омепразо́л () — лекарственное средство, угнетающее секрецию желудочной кислоты и используемое в том числе при лечении язвы желудка и синдрома Золлингера — Эллисона.

Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в этаноле и метаноле, слабо — в ацетоне и изопропаноле, очень мало — в воде. Является слабым основанием, устойчивость зависит от pH: подвергается быстрому гидролизу в кислой среде, относительно стабилен в щелочной.

Большинство лекарственных средств с омепразолом в качестве действующего вещества представляют собой рацемичес­кую смесь (R-) и (S-) изомеров омепразола (в этом основное отличие эзомепразола, который представляет собой S-изомер).

Общие побочные эффекты включают тошноту, рвоту, головные боли и метеоризм. Серьезные побочные эффекты могут включать колит, повышенный риск пневмонии, повышенный риск переломов костей, диареи, связаной с Clostridium Difficile и потенциал маскирования  рака желудка. Сведения о применении во время беременности отсутствуют. Омепразол является ингибитором протонного насоса и как таковой блокирует выделение кислоты желудка.

Применение в лечебной практике 
Омепразол можно использовать для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), пептических язв, эрозивного эзофагита, синдрома Золлингера-Эллисона и эозинофильного эзофагита.

Пептические язвы 
Пептические язвы можно лечить омепразолом. Лечение инфекции Helicobacter pylori может быть завершено путем приема тройной терапии комбинацией омепразола, амоксициллина и кларитромицина в течение 7-14 дней. Амоксициллин может быть заменён метронидазолом для пациентов с аллергией на пенициллин.

Лечение рефлюкса у детей 
Было найдено мало свидетельств того, что лекарства работают у детей в возрасте до одного года, особенно при функциональном рефлюксе; смешанные свидетельства были найдены в отношении того, помогает ли Гевискон Инфант, и что у детей с рефлюксной болезнью (изменения при исследовании рН или на эндоскопии) лекарства, такие как омепразол и лансопразол, вероятно, помогают. У детей старшего возраста ингибиторы протонной помпы и антагонисты гистамина работают лучше, если судить об этом по симптомам, эндоскопическим проявлениям и результатам измерения рН. Тем не менее не был проведен метаанализ, а также не было оценено, превосходит ли одно лекарство другое.

Побочные эффекты 
Наиболее частыми значительными побочными эффектами, по крайней мере, у 1% пациентов, являются:

 Центральная нервная система: головная боль (7%), головокружение (2%)
 Респираторные инфекции: инфекции верхних дыхательных путей (2%), кашель (1%)
 Желудочно-кишечный тракт: боль в животе (5%), диарея (4%), тошнота (4%), рвота (3%), метеоризм (3%), кислотная регургитация (2%), запор (2%)
 Нервно-мышечные и скелетные боли в спине (1%), слабость (1%)
 Дерматологические: сыпь (2%)

Другие проблемы, связанные с неблагоприятными последствиями:

 Повторение диареи связанной с Clostridium difficile
 Переломы, связанные с остеопорозом
 Недостаток магния

Была высказана озабоченность по поводу витамина B12 и мальабсорбции железа, но эффекты, по-видимому, несущественны, особенно при применении дополнительной терапии.

С омепразолом было связано несколько случаев острого интерстициального нефрита.

Долгосрочное использование ИПП (ингибитор протонной помпы) тесно связано с развитием доброкачественных полипов желудка (которые отличаются от полипоза из желудка); эти полипы не вызывают рака и не исчезают после отмены ИПП. Никакой связи ИПП и рака не найдено, но использование ИПП может маскировать рак желудка или другие серьезные проблемы с желудком, и врачи должны знать об этом эффекте.

Исследуется возможная связь ИПП и деменции.

Беременность и кормление грудью 
Эпидемиологические данные не показывают повышенного риска серьезных врожденных дефектов при использовании омепразола в период беременности.

На безопасность использования омепразола во время грудного вскармливания указывают следующие факты:

 Омепразол имеет высокую скорость связывания с белками плазмы (95%), что указывает на то, что лишь небольшое количество препарата попадает в грудное молоко.
 Омепразол без защитной капсулы быстро разлагается в кислой среде желудка. Это говорит о том, что большинство свободных молекул, проглоченных младенцем, не подействуют.

Омепразол в обычных дозах, вероятно, безопасен во время грудного вскармливания.

Со стороны пищеварительной системы 
Диарея или запоры, боль в животе, тошнота, рвота, метеоризм; в редких случаях — повышение активности ферментов печени, нарушения восприятия вкуса; в отдельных случаях — сухость во рту, стоматит, у больных с предшествующим тяжёлым заболеванием печени — гепатит (в том числе с желтухой), нарушение функции печени.

Со стороны органов кроветворения 
В отдельных случаях — лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения.

Со стороны нервной системы 
У больных с тяжёлыми сопутствующими соматическими заболеваниями — головокружение, головная боль, возбуждение, депрессия, у больных с предшествующим тяжёлым заболеванием печени — энцефалопатия.

Со стороны опорно-двигательного аппарата 
В отдельных случаях — артралгия, миастения, миалгия.

Со стороны кожных покровов 
Редко — кожная сыпь и/или зуд, в отдельных случаях — фотосенсибилизация, мультиформная экссудативная эритема, алопеция.

Аллергические реакции 
Крапивница, ангионевротический отёк, лихорадка, бронхоспазм, интерстициальный нефрит и анафилактический шок.

Прочие 
Редко — гинекомастия, недомогание, нарушения зрения, периферические отёки, усиление потоотделения, образование желудочных гландулярных кист во время длительного лечения (следствие ингибирования секреции HCl, носит доброкачественный, обратимый характер).

Передозировка

Симптомы 
Спутанность сознания, нечеткость зрения, сонливость, сухость во рту, головная боль, тошнота, тахикардия, аритмия.

Лечение 
Симптоматическое. Гемодиализ недостаточно эффективен.

Взаимодействие 
Взаимодействия с иными лекарственными средствами встречаются редко. Активно исследуется вопрос снижения активности клопидогреля при совместном применении с омепразолом. Данная информация еще не является достоверной, однако можно утверждать, что применение омепразола может увеличить риск инсульта или сердечного приступа у людей, принимающих клопидогрель, чтобы предотвратить эти события.

Это взаимодействие возможно, потому что омепразол является ингибитором ферментов CYP2C19 и CYP3A4. Клопидогрел является неактивным пролекарством, которое частично зависит от CYP2C19 для преобразования в его активную форму. Ингибирование CYP2C19 может блокировать активацию клопидогреля, что может снизить его эффекты. Существует схожий с омепразолом препарат, являющийся менее мощным ингибитором CYP2C19 - пантопрозол.

Почти все бензодиазепины метаболизируются путями CYP3A4 и CYP2D6, а ингибирование этих ферментов приводит к более высокой AUC (то есть, к общему эффекту во времени данной дозы). Другими примерами препаратов, зависимых от CYP3A4, являются их метаболизм: эсциталопрам, варфарин, оксикодон, трамадол и оксиморфон. Концентрации этих препаратов могут увеличиваться, если они используются одновременно с омепразолом.

Омепразол также является конкурентным ингибитором Р-гликопротеина, как и другие ИПП.

Препараты, которые зависят от кислого желудочного пространства (например, кетоконазола или атазанавира), могут плохо абсорбироваться, тогда как кислотно-лабильные антибиотики (такие как эритромицин, который является очень сильным ингибитором CYP3A4), могут поглощаться в большей степени, чем обычно, из-за более щелочной среде желудка.

Зверобой (Hypericum perforatum) и Гинкго билоба значительно снижают концентрацию омепразола в плазме путем индукции CYP3A4 и CYP2C19.

Было обнаружено, что ингибиторы протонного насоса, такие как омепразол, увеличивают концентрацию метотрексата в плазме.

Может снижать абсорбцию эфиров ампициллина, солей железа, итраконазола и кетоконазола (омепразол повышает pH желудка). Являясь ингибитором цитохрома P450, может повышать концентрацию и снижать выведение диазепама, антикоагулянтов непрямого действия, фенитоина (лекарственных средств, которые метаболизируются в печени посредством цитохрома CYP2C19), что в некоторых случаях может потребовать уменьшения доз этих лекарственных средств. В то же время длительное применение омепразола в дозе 20 мг 1 раз в сутки в комбинации с кофеином, теофиллином, пироксикамом, диклофенаком, напроксеном, метопрололом, пропранололом, этанолом, циклоспорином, лидокаином, хинидином и эстрадиолом не приводило к изменению их концентрации в плазме. Усиливает ингибирующее действие на систему кроветворения др. лекарственных средств. Не отмечено взаимодействия с одновременно принимаемыми антацидами.

Фармакологическое действие 
Ингибитор протонного насоса, снижает кислотопродукцию — тормозит активность Н+/К±АТФазы в париетальных клетках желудка и блокирует тем самым заключительную стадию секреции соляной кислоты. Препарат является пролекарством и активируется в кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток.

Снижает базальную и стимулированную секрецию независимо от природы раздражителя. Антисекреторный эффект после приема 20 мг наступает в течение первого часа, максимум — через 2 часа. Ингибирование 50 % максимальной секреции продолжается 23 часа.

Однократный прием в сутки обеспечивает быстрое и эффективное угнетение дневной и ночной желудочной секреции, достигающее своего максимума через 4 дня лечения и исчезающее к исходу  после окончания приема. У больных язвенной болезнью 12-перстной кишки прием 20 мг омепразола поддерживает внутрижелудочную кислотность на уровне pH=3 в течение 17 часов.

Фармакокинетика 
Абсорбция — высокая, время достижения максимальной концентрации (TCmax) , биодоступность  (при печеночной недостаточности возрастает практически до 100%). Связь с белками плазмы (альбумин и кислый альфа1-гликопротеин) . Обладая высокой липофильностью, легко проникает в париетальные клетки желудка.

Период полувыведения (T1/2)  (при печеночной недостаточности — 3 ч.), клиренс Практически полностью метаболизируется в печени с участием ферментной системы CYP2C19, с образованием шести фармакологически неактивных метаболитов (гидроксиомепразол, сульфидные и сульфоновые производные и др.). Является ингибитором изофермента CYP2C19. Выводится почками () и с желчью ().

При хронической почечной недостаточности выведение снижается пропорционально снижению клиренса креатинина. У пожилых пациентов выведение уменьшается, биодоступность возрастает.

Показания 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в том числе профилактика рецидивов), рефлюкс-эзофагит, гиперсекреторные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта, полиэндокринный аденоматоз, системный мастоцитоз). Профилактика аспирации кислого содержимого желудка в дыхательные пути во время общей анестезии (синдром Мендельсона). НПВП-гастропатия. Эрадикация Helicobacter pylori у инфицированных больных с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания 
Хронические заболевания печени, детский возраст, почечная недостаточность.

C осторожностью 
Беременность.

Режим дозирования 
Внутрь, капсулы обычно принимают утром, запивая небольшим количеством воды (непосредственно перед едой или во время приёма пищи). Капсулы нельзя разжёвывать. При обострении язвенной болезни, рефлюкс-эзофагите и НПВП-гастропатии — 20 мг 1 раз в сутки. Пациентам с тяжёлым течением рефлюкс-эзофагита дозу увеличивают до 40 мг 1 раз в сутки. Курс лечения при язвенной болезни 12-перстной кишки — 2—3 нед, при необходимости — 4—5 нед; при язвенной болезни желудка и эзофагите — 4—8 нед. Больным, резистентным к лечению другими противоязвенными лекарственными средствами, назначают по 40 мг/сут. Курс лечения при язвенной болезни 12-перстной кишки — 4 нед, при язвенной болезни желудка и рефлюкс-эзофагите — 8 нед. При синдроме Золлингера-Эллисона — 60 мг; при необходимости дозу увеличивают до 80—120 мг/сут (в этом случае её назначают в 2—3 приёма). Профилактика синдрома Мендельсона — 40 мг за 1 ч до операции (в случае проведения операции дольше 2 ч необходимую дозу препарата следует ввести повторно). Для профилактики рецидивов язвенной болезни — 10 мг 1 раз в сутки. Для эрадикации Helicobacter pylori используют «тройную» терапию (в течение 1 нед: омепразол 20 мг, амоксициллин 1 г, кларитромицин 500 мг — по 2 раза в сутки; либо омепразол 20 мг, кларитромицин 250 мг, метронидазол 400 мг — по 2 раза в сутки; либо омепразол 40 мг 1 раз в сутки, амоксициллин 500 мг и метронидазол 400 мг — по 3 раза в сутки) или «двойную» терапию (в течение 2 нед: омепразол 20—40 мг и амоксициллин 750 мг — по 2 раза в сутки либо омепразол 40 мг — 1 раз в сутки и кларитромицин 500 мг — 3 раза в сутки или амоксициллин 0,75—1,5 г — 2 раза в сутки).

Особый режим дозирования 
При печёночной недостаточности назначают по 10—20 мг; при нарушении функции почек и у пожилых пациентов коррекции режима дозирования не требуется.

Особые указания 
Перед началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве желудка), так как лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза. Приём одновременно с пищей не влияет на его эффективность. В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении кормления грудью или прекращении приема препарата.

Примечания

Ссылки 
 Detailed Prilosec Consumer Information: Uses, Precautions, Side Effects
 Маев И. В., Вьючнова Е. С., Щёкина М. И. Опыт применения омепразола у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 

Бензимидазолы
Ингибиторы протонного насоса
Пиридины
Сульфоксиды